Junior damernes linjeløb ved VM i landevejscykling 2017 blev afholdt den 22. september 2017. Løbet foregik over over fire omgange på en rundstrækning, i alt 76,4 km.

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

Linjeløb (junior damer)